Milkau steht für:
 Milkau, ein Ortsteil der Gemeinde Erlau (Sachsen) im Landkreis Mittelsachsen
 Milkau (Adelsgeschlecht), ein erlosches meißnisches Adelsgeschlecht 

Milkau ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Milkau (1859–1934), deutscher Bibliothekar